25 de Mayo o Veinticinco de Mayo puede referirse a:

Fecha 
 25 de mayo, la fecha. Celebrada en Argentina en conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810.

Buques de guerra 
 25 de Mayo (1815), fragata argentina utilizada durante la Guerra de Independencia de la Argentina.
 25 de Mayo, fragata de la Armada Argentina, botada en 1826, que participó en la Guerra del Brasil.
 25 de Mayo (1828), fragata argentina.
 25 de Mayo (1841-1860), fragata argentina.
 25 de Mayo, crucero acorazado argentino.
 ARA Veinticinco de Mayo (V-2), portaviones ligero.

Lugares

Argentina 
 el departamento Veinticinco de Mayo, en la provincia de Chaco.
 el departamento Veinticinco de Mayo, en la provincia de Misiones.
 el departamento Veinticinco de Mayo, en la provincia de Río Negro.
 el departamento Veinticinco de Mayo, en la provincia de San Juan.
 25 de Mayo, localidad en la provincia de La Pampa, Argentina.
 25 de Mayo, localidad en la provincia de Misiones, Argentina.
 Veinticinco de Mayo, localidad en la provincia del Chubut, Argentina.
 25 de Mayo, ciudad de la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Uruguay 
 25 de Mayo, localidad del departamento de Florida, Uruguay.